Paul Alberti ist der Name folgender Personen:

*